There It Is – cortometraggio del 1928 diretto da Harold L. Muller e, non accreditato, Charles R. BowersThere It Is (James Brown)
 There It Is – album di James Brown del 1972
 There It Is –  album in studio del gruppo pop britannico 911 pubblicato nel 1999
 There It Is – singolo di Ginuwine del 2001